L'Orange Prokom Open 2003 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 6ª edizione del Orange Warsaw Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003 e della Tier III nell'ambito nel WTA Tour 2003. Si è giocato al Warszawianka Courts a Varsavia in Polonia, dal 28 luglio al 3 agosto 2003.

Campioni

Singolare maschile

 Guillermo Coria ha battuto in finale  David Ferrer 7–5, 6–1

Doppio maschile

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski hanno battuto in finale  František Čermák /  Leoš Friedl 6–4, 6–7, 6–3

Singolare femminile 

 Anna Smashnova ha battuto in finale  Klára Zakopalová 6-2, 6-0

Doppio femminile

 Tetjana Perebyjnis /  Silvija Talaja hanno battuto in finale  Maret Ani /  Libuše Průšová 6-4, 6-2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2003